Brodhausen steht für

 Brodhausen (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Brodhausen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen